Torbat-e Jām kan syfta på följande platser:

Iran 

 Torbat-e Jām (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Torbat-e Jām, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar